Гао Янь (; 535–561) — третій імператор Північної Ці з Північних династій.

Життєпис 
Був третім з шести синів генерала Гао Хуаня й молодшим братом засновника династії Гао Яна. Прийшов до влади поваливши та згодом убивши свого малолітнього племінника Гао Їня.

Більшість джерел називають його здібним правителем, однак його володарювання було нетривалим. 561 року Гао Янь помер від травм, отриманих внаслідок падіння з коня. Після Гао Яня Північна Ці більше не мала гідних правителів. По його смерті трон успадкував його молодший брат Гао Чжань.

Девіз правління 
 Хуанцзянь (皇建) 560—561

Джерела 
 Книга Північної Ці, т. 6
 Історія Північних династій, т. 7
 Цзи чжи тун цзянь, тт. 167, 168

Північна Ці
Імператори Північних династій